Verschillende straten en wegen die genoemd zijn naar de theoretische natuurkundige Albert Einstein:
 Einsteinweg (Amsterdam), sinds 2016 Ringweg-West
 Einsteinweg (Leiden)
 Einsteinweg (Overbetuwe)